8. etape af Tour de France 2018 gik fra Dreux til Amiens 14. juli 2018.

Dylan Groenewegen vandt sin anden etapesejr i træk, mens Greg Van Avermaet forsvarede den gule førertrøje. Andre Greipel og Fernando Gaviria blev frataget deres podieplaceringer på etapen, på grund af ureglementeret kørsel i spurten.

Etaperesultater

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

08